Il singolare dell'Arimex Challenger Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andrej Kuznecov era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Adrian Ungur che ha perso in finale contro Julian Reister 7–6(7–3),6–3.

Teste di serie

 Andrej Kuznecov (quarti di finale)
 Jan Hájek (Quarti di finale, ritiro)
 Aljaž Bedene (Semifinali, ritiro)
 Julian Reister (Campione)

  Adrian Ungur (finale)
  Andrej Martin (primo turno)
  Stéphane Robert (semifinali)
  Dušan Lajović (secondo turno)

Tabellone

Finali

Top half

Parte bassa

Note 
 
 

Arimex Challenger Trophy 2013
ATP Challenger Tour 2013